The Mirror steht für:
 Daily Mirror, britische Tageszeitung
 The Mirror, australische Tageszeitung (1921–1956) in Western Australia
 The Mirror of Australia, australische Tageszeitung (1915–1917)
 The Mirror, Literaturmagazin (1779–1780) von Henry Mackenzie
 The Mirror, Studentenzeitung (seit 1919) an der University of Northern Colorado

 The Mirror, Stummfilm (1911) von Thomas Harper Ince
 The Mirror, Stummfilm (1913) von Anthony O’Sullivan
 The Mirror, Stummfilm (1914) mit Charlotte Burton
 The Mirror, Stummfilmdrama (1915) von Siegmund Lubin
 The Mirror, Stummfilm (1917) mit Marjorie Rambeau

 The Mirror, Roman (1978) von Marlys Millhiser
 The Mirror, Kurzgeschichte (1987) von Nancy Farmer
 The Mirror, Buch (2006) von T. B. Joshua

 The Mirror, Album (1974) von Spooky Tooth
 The Mirror, Mixtape (2009) von Ja Rule
 The Mirror, Album (2020) von Raul Midón

 The Mirror, Lied (1994) auf Awake (Dream-Theater-Album) von Dream Theater

Siehe auch:
 Mirror
 Le Miroir (Begriffsklärung)
 Spiegel (Begriffsklärung)